Procesul celor șaisprezece poate fi unul dintre următoarele evenimente:

Procesul celor șaisprezece (1880) – proces a șaisprezece membri a Narodnaia volia în Imperiul Rus. 
Primul proces de la Moscova (Procesul celor șaisprezece) din timpul epurărilor staliniste din URSS. 
Procesul celor șaisprezece – un proces aranjat al 16 lideri ai Statului Secret Polonez, ținut în Moscova în 1945.